Charlotte Boisjoli est une actrice québécoise née le  et décédée le .
Jean Boisjoli est un acteur canadien connu pour avoir joué dans la série Pépinot.